Alberico Casardi – diplomatico italiano
 Ferdinando Casardi – ammiraglio e politico italiano
 Mario Casardi – ammiraglio italiano